Orienspterodon (Оријенсптеродон — „источни Птеродон”) је изумрли род плаценталних сисара, из изумрле парафилетске породице Hyainailouridae, који је у периоду од средњег до касног еоцена настањивао подручје Азије.

Етимологија назива

Систематика

Класификација

Филогенија 
Доље приказан кладограм представља филогенетске везе рода Orienspterodon.

Временска распрострањенст рода Orienspterodon унутар парафилетске породице Hyainailouridae

Види још 
 Класификација сисара
 Hyainailouridae

Референце 

Hyaenodonta
Изумрли сисари Азије